È stato rettore dell’UniFg. Studioso di tecnologie didattiche, ha condotto ricerche internazionali sull'innovazione dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 

Fondatore del dottorato di interesse nazionale in "Learning Sciences and Digital Technologies", il quale conta più di trenta Atenei partner in Italia, attualmente coordina "Learning Sciences Institute", un laboratorio distribuito che raccoglie una vasta comunità di ricerca sulla psicologia dell’apprendimento. 

È Professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Foggia. A due anni dall'assunzione dell'incarico rettorale, riceve dalla CRUI le deleghe nazionali per l'orientamento, la formazione degli insegnanti, gli ITS e il life long learning.

Biografia
Nel 1998 si laurea in Lettere presso l'Università di Lecce e l'anno successivo consegue la laurea magistrale in Social Research Methods in Psychology presso la London School of Economics. Nel 2004 consegue una seconda laurea magistrale in Media, Culture and Communication presso l'UCL. Svolge attività di ricerca nell'ambito della Pedagogia sperimentale a partire dai primi anni duemila. Nel 2002 lavora in qualità di ricercatore presso l'Università della Valle d'Aosta. Nel 2005 si trasferisce all'Università di Foggia, dove lavora dapprima in qualità di professore associato, poi di ordinario dal 2016. Nel periodo foggiano ricopre la carica di delegato alla didattica e all'e-learning e successivamente di direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.

Co-fondatore della piattaforma nazionale di e-learning EduOpen, rappresenta l'Italia presso lo European Mooc Consortium (EMC). Dal 2007 è membro fondatore, segretario nazionale e successivamente vice-presidente della SIREM (Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale). Dal 2014 è co-coordinatore dell'Osservatorio sui Media e i Contenuti Digitali nella Scuola; quest'ultimo nasce al fine di ospitare un gruppo di ricerca inter-universitario incentrato sull'analisi, l'implementazione e i metodi d'integrazione delle tecnologie digitali negli ambienti di apprendimento scolastico.

Interessi e riconoscimenti scientifici
Ordinario dell'Accademia pugliese delle scienze, vince il Premio Italiano di Pedagogia nel 2014 con il volume Ambienti di apprendimento e progettazione didattica: Proposte per un sistema educativo transmediale (2021, 2ª Ed.). Autore di oltre 170 pubblicazioni, dai primi anni del 2000 la sua attività di ricerca si incentra in particolare sull'apporto dato dai nuovi media nei sistemi dell'istruzione. 

Altro tema di ricerca ampiamente trattato da Limone è l'apprendimento online. Nel 2012 pubblica la prima edizione di Ambienti di apprendimento e progettazione didattica: Proposte per un sistema educativo transmediale, nel quale vengono analiticamente descritti, come scritto da Rosaria Pace, «scenari (...) per certi versi pionieristici» del mondo dell'educazione, con focus specifico sulle risorse che le tecnologie digitali e il web offrono agli odierni soggetti in formazione. Il volume rappresenta un punto di riferimento teorico per la definizione di "transmediale" (o "crossmediale") in ambito educativo, nonché per la concezione di ubiquitous learning, con le considerazioni critiche che ne derivano. 

Nel triennio 2013-2015 co-coordina Smart Future, finanziato da Samsung Italia; dal 2019 coordina progetti d'interesse europeo riguardanti la progettazione e la fruizione di MOOC negli ambienti di educazione e formazione, tra cui TUNED (Training courses for teachers in Universities for Nurturing innovative Educative practices in Distance and blended learning based on self regulation), in partnership con l'Università di Oulu e la University of Technology di Cipro.

Sotto la spinta dell'ERID Lab, di cui è direttore, e, in un secondo momento, del CEA (Centro E-learning di Ateneo), fondato da Limone nel 2015, l'Università di Foggia si è distinta a livello nazionale e internazionale per le sue strategie d'innovazione incentrate sull'implementazione della didattica blended, avviando, in via sperimentale dal 2014, una piattaforma e-learning di ateneo, attirando l'attenzione dei media e producendo dati e casi di studio utili alla ricerca di ambito educativo.

Nel settembre del 2022 è nominato fra i vincitori del Premio SIREM 2021, per il progetto "Valutazione di un intervento online di Faculty Development", mentre nel dicembre 2022 si dimette da rettore dell'Università di Foggia poiché dal 9 gennaio 2023 ricopre la medesima carica presso l'Università telematica "Pegaso".

Opere e contributi
 P. Limone, G. A. Toto (2022). Manuale TIC. Per una didattica inclusiva. Milano: McGraw-Hill. ISBN 978-88-3865-680-4
 P. Limone, G. A. Toto (2022). Factors that predispose undergraduates to mental issues: A cumulative literature review for future research perspectives. Frontiers in Public Health, 10, 831349. doi: 10.3389/fpubh.2022.831349
 P. Limone, G.A. Toto (2021). Psychological and Emotional Effects of Digital Technology on Children in COVID-19 Pandemic. Brain Sciences, 11(9), 1126. https://doi.org/10.3390/brainsci11091126
 P. Limone (2021). Ambienti di apprendimento e progettazione didattica. Proposte per un sistema educativo transmediale. Nuova Edizione. Roma: Carocci. ISBN 978-88-290-0958-9
 P. Limone, G. A. Toto, N. Sansone (Eds.) (2020).Didattica universitaria a distanza. Tra emergenze e futuro. Bari: Progedit. ISBN 978-88-6194-492-3
 N. Paparella, P. Limone, G. Cinnella (2020). Pandemia. Bari: Progedit. ISBN 978-88-6194-474-9
 P. Limone (2012). Ambienti di apprendimento e progettazione didattica. Proposte per un sistema educativo transmediale'. Roma: Carocci. ISBN 978-88-430-6768-8 
 P. Limone (Ed.) (2007). Nuovi Media e formazione. Roma: Armando. ISBN 978-88-6081-310-7

Note

Collegamenti esterni
 https://www.accademiascienze.uniba.it/ Accademia pugliese delle scienze
 https://www.sirem.org/
 https://learn.eduopen.org/ EduOpen
 https://emc.eadtu.eu/ European Mooc Consortium
 https://pierpaololimone.wordpress.com/

Rettori dell'Università degli Studi di Foggia
Studenti dell'Università del Salento